Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1972 B, ki je potekalo med 24. marcem in 2. aprilom 1972 v Romuniji, z zmago in petimi porazi osvojila šesto mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1972
1972 v Jugoslaviji